Die Snookerweltmeisterschaft 1991 war ein professionelles Snookerturnier mit Einfluss auf die Snookerweltrangliste und war das letzte Weltranglistenturnier der Saison 1990/91. Die Hauptrunde des wichtigsten Turnieres der Saison wurde vom 20. April bis zum 6. Mai 1991 im Crucible Theatre im englischen Sheffield ausgetragen. Im Finale gewann John Parrott mit einem 18:11-Sieg über Jimmy White seinen einzigen WM-Titel. White spielte dafür mit einem 140er-Break das höchste Break der Hauptrunde. Das höchste Break des gesamten Turnieres gelang dem Kanadier Kirk Stevens mit einem 143er in der zweiten Qualifikationsrunde.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Wie schon in den Vorjahren wurde die Weltmeisterschaft von der Zigarettenmarke Embassy gesponsert. Im Vergleich zur Ausgabe 1990 stieg die Preisgeldsumme um fast ein Viertel des Vorjahrespreisgeldes auf knapp 750.000 Pfund Sterling. Knapp ein Fünftel des Preisgeldes ging an den Sieger, der allein 15.000 £ mehr bekam als im Vorjahr.

Turnierverlauf 
Die Top 16 der Weltrangliste waren für die Hauptrunde im Crucible Theatre direkt gesetzt. Sie trafen zu Beginn auf jeweils einen der sechzehn Qualifikanten. Ab dort wurde im K.-o.-System mit aufsteigenden Best-of-Modi der neue Weltmeister ausgespielt.

Finale 
Sowohl Jimmy White als auch John Parrott waren seit geraumer Zeit Mitglied der Weltspitze und standen auch nicht zum ersten Mal in einem WM-Finale: Während White 1984 gegen Steve Davis und 1990 gegen Stephen Hendry jeweils recht knapp verloren hatte, hatte Parrott 1989 mit einer 3:18-Niederlage gegen Steve Davis die höchste Niederlage in einem WM-Finale einstecken müssen. Beide gingen also ohne Weltmeistertitel ins Endspiel, wenngleich beide Spieler bereits wichtige Turniere, darunter auch solche der Triple Crown, gewonnen hatten.

White misslang der Start in die Partie völlig und er geriet mit 0:7 in Rückstand. Ähnlich wie im Vorjahr gegen Stephen Hendry schaffte er es nicht mehr, diesen Vorsprung noch einzuholen, sondern lediglich, ihn in etwa zu halten. Parrott stand schließlich beim Stande von 18:11 als neuer Weltmeister fest. Für ihn blieb es der einzige WM-Triumph; Jimmy White dagegen erreichte zwar noch mehrfach ein WM-Finale, konnte aber nie gewinnen und ging als einer der besten Spieler ohne Weltmeistertitel in die Geschichte des Snookers ein.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Hauptrunde fand vom 22. März bis zum 1. April in fünf Runden im Modus Best of 19 Frames statt. Die Spieler starteten dabei gestaffelt in die Qualifikation: Alle ungesetzten Spieler und Spieler bis einschließlich Platz 124 begannen in Runde 1, alle anderen Spieler außerhalb der Top 64 in Runde 2 und außerhalb der Top 32 in Runde 3. In Runde fünf mussten sich die verbleibenden Spieler je einem Spieler von den Weltranglistenplätzen 17 bis 32 stellen.

Century Breaks 
Im gesamten Turnier wurden 64 Century Breaks gespielt, davon 30 in der Hauptrunde und 34 in der Qualifikation. Die 140 von Jimmy White war das höchste Break der Hauptrunde, wurde aber im Kampf um das höchste Turnierbreak von Kirk Stevens’ 143 aus der Qualifikation überboten.

Hauptrunde

Qualifikation

Einzelnachweise 

1991
Snookerveranstaltung 1991
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre